Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2018 года проходил с 15 по 23 сентября в Кранево (Болгария). Одновременно проводился чемпионат Европы среди женщин. Призовой фонд обоих чемпионатов 20 000 евро.

В основной программе и блице соревнования проводились по русским шашкам, в формате быстрые шашки проводились по бразильским шашкам.

Чемпионом стал Игорь Михальченко (Белоруссия).

Регламент

Основная программа 
Проводилась в два этапа. Первый этап по швейцарской системе в 8 туров, каждый тур микро-матч из двух партий. По его результатам 8 лучших игроков участвовали в финале по олимпийской системе.

Быстрые шашки и блиц 
Проводились по швейцарской системе. Затем 8 лучших игроков разыгрывали в четвертьфинале, полуфинале и финале титулы чемпионов Европы, играя по 2 микро-матча. Победителем становился игрок, победивший по итогам двух микро-матчей. В случае ничейного результата по итогам двух микро-матчей, победителем становился спортсмен, занявший более высокое место в основном турнире.

Результаты

Основная программа

Предварительный этап (8 раундов) 
 Русские шашки

Четвертьфинал 
Игорь Михальченко — Евгений Кондраченко 2-0

Арунас Норвайшас — Андрюс Кибартас 1-1, 0-2

Андрей Валюк — Геннадий Шапиро 2-0

Ион Доска — Дмитрий Цинман 0-2

Полуфинал 
Игорь Михальченко — Андрюс Кибартас 1-1, 2-0

Андрей Валюк — Дмитрий Цинман 1-1, 1-1, 2-0

Арунас Норвайшас — Евгений Кондраченко 1-1, 2-0

Ион Доска — Геннадий Шапиро 2-0

Финал 
 Матч 1-е место
Игорь Михальченко — Андрей Валюк 1-1, 1-1, 2-0

 Матч 3-е место
Дмитрий Цинман — Андрюс Кибартас 1-1, 1-1, 2-0

 Матч 5-е место
Арунас Норвайшас — Ион Доска 1-1, 0-2

 Матч 7-е место
Геннадий Шапиро — Евгений Кондраченко 0-2

Быстрые шашки

Предварительный этап (7 раундов) 
 Бразильские шашки

Четвертьфинал 
Игорь Михальченко — Арунас Норвайшас 1-1,  2-0

Евгений Кондраченко — Дмитрий Цинман 2-0

Андрюс Кибартас — Григорий Гетманский 1-1,  2-0

Ион Доска — Андрей Валюк 0-2, 0-2

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Игорь Михальченко — Андрей Валюк 1-1,  2-0

Евгений Кондраченко — Андрюс Кибартас 2-0

 За 5 - 8 место
Ион Доска — Арунас Норвайшас 1-1,  2-0

Григорий Гетманский — 'Дмитрий Цинман' 0-2, 1-1

Финал 
 Матч 1-е место
Игорь Михальченко — Евгений Кондраченко 1-1, 1-1

 Матч 3-е место
Андрей Валюк — Андрюс Кибартас 1-1, 2-0

 Матч 5-е место
Дмитрий Цинман — Ион Доска 1-1, 2-0

 Матч 7-е место
Арунас Норвайшас — Григорий Гетманский 2-0, 2-0

Блиц

Предварительный этап (9 раундов) 
 Русские шашки

Четвертьфинал 
Арунас Норвайшас — Андрей Гнелицкий 1-1, 1-1

Дмитрий Цинман — Андрюс Кибартас 2-0

Андрей Валюк — Игорь Михальченко 1-1, 1-1

Григорий Гетманский — Евгений Кондраченко 0-2, 1-1

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Арунас Норвайшас — Евгений Кондраченко 1-1, 2-0

Дмитрий Цинман — Андрей Валюк 1-1, 1-1

 За 5 - 8 место
Григорий Гетманский — Андрей Гнелицкий 1-1, 0-2

Игорь Михальченко — Андрюс Кибартас 2-0

Финал 
 Матч 1-е место
Арунас Норвайшас — Дмитрий Цинман 1-1, 2-0

 Матч 3-е место
Андрей Валюк — Евгений Кондраченко 2-0

 Матч 5-е место
Игорь Михальченко — Андрей Гнелицкий 2-0

 Матч 7-е место
Андрюс Кибартас — Григорий Гетманский 0-2

Ссылки 
 Международная федерация шашек. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин
 Результаты рапида
 Результаты блица

Примечания 

мужчин
Спорт в Болгарии в 2018 году
2018 год в шашках
Чемпионаты Европы в Болгарии
Сентябрь 2018 года
Шашки русские
Шашки в Болгарии
Кранево